Александр Барятинский: Барятинский, Александр Анатольевич (1846—1914) — генерал от инфантерии, герой Русско-турецкой войны, военный губернатор Дагестанской области.
 
 Барятинский, Александр Иванович (1815—1879) — князь, генерал-фельдмаршал; праправнук И. Ф. Барятинского.
 Барятинский, Александр Петрович (1798—1844) — декабрист, штаб-ротмистр Гусарского полка, член Южного общества.